У цій статті перераховані всі бомбардири кожної країни на чемпіонатах Європи з футболу. Числа в зелених осередках означають, що гравець закінчив турнір найкращим (або одним з найкращих бомбардирів) чемпіонату Європи.

Найкращі бомбардири чемпіонатів Європи

Найкращі бомбардири по турнірах

Бомбардири по країнах

Австрія

Албанія

Англія 

 Автогол(и) Англії

 Глен Джонсон (записаний на Швецію на ЧЄ 2012)

Бельгія

Болгарія 

 Автогол(и) Болгарії

 Любослав Пенєв (записаний на Францію на ЧЄ 1996)

Греція

Данія

Ірландія 

 Автогол(и) Ірландії

 Кіран Кларк (записаний на Швецію на ЧЕ 2016)

Ісландія 

 Автогол(и) Ісландії

 Біркір Мар Севарссон (записаний на Угорщину на ЧЕ 2016)

Іспанія 

Автогол(и) Іспанії
 Педрі (записаний на Хорватію на ЧЄ 2020)

Італія

Латвія

Нідерланди

Німеччина 
  ФРН (1960-1988).

 Автогол(и) Німеччини

 Матс Гуммельс (записаний на Францію на ЧЄ 2020)

Норвегія

Північна Ірландія 

 Автогол(и) Північної Ірландії

 Гарет Мак-Олі (записаний на Уельс на ЧЕ 2016)

Північна Македонія

Польща 

 Автогол(и) Польщі

 Войцех Щенсний (записаний на Словаччину на ЧЄ 2020)

Португалія 

 Автогол(и) Португалії

 Жорже Андраде (записаний на Нідерланди на ЧЄ 2004)
 Рафаел Геррейру та Рубен Діаш (записаний на Німеччину на ЧЄ 2020)

Росія 
 СРСР (1960-1988) та СНД (1992).

Румунія

Сербія 
 Югославія (1960—1992),  Союзна Республіка Югославія (пізніше, як Сербія і Чорногорія) (1996-2004).

 Автогол(и) Югославії

 Деян Говедариця (записаний на Нідерланди на ЧЄ 2000

Словаччина

Словенія

Туреччина 

 Автогол(и) Туреччини

 Меріх Демірал (записаний на Італію на ЧЄ 2020)

Україна

Угорщина

Уельс

Фінляндія

Франція

Хорватія 

 Автогол(и) Хорватії

 Ігор Тудор (записаний на Францію на ЧЄ 2004)

Чехія 
  Чехословаччина (1960—1992).

 Автогол(и) Чехословаччини

 Антон Ондруш (записаний на Нідерланди на ЧЄ 1976)

Швейцарія

Швеція

Шотландія

Примітка 

Списки футболістів
Чемпіонат Європи з футболу